Le qualificazioni del singolare femminile del Lipton International Players Championships 1991 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Qualificazioni

Teste di serie

 Camille Benjamin (Promossa nel tabellone principale)
 Renata Baranski (secondo turno)
 Bettina Fulco (secondo turno)
 Nathalie Guerree (primo turno)
 Clare Wood (Qualificata)
 Eva Pfaff (secondo turno)
 Maider Laval (ultimo turno)
 Michelle Jaggard (secondo turno)

 Sandra Wasserman (Qualificata) 
 Hu Na (primo turno) 
 Claudia Chabalgoity (secondo turno) 
 Claudine Toleafoa (Qualificata) 
 Noëlle van Lottum (primo turno) 
 Pascale Etchemendy (primo turno) 
 Andrea Vieira (primo turno) 
 Julie Richardson (ultimo turno)

Qualificate

 Renee Simpson-Alter
 Stacey Schefflin
 Nathalie Housset
 Claudine Toleafoa

 Clare Wood 
 Yael Segal 
 Miriam Oremans 
 Petra Thoren

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
 

Lipton International Players Championships 1991